Тетянин день:
 День Тетяни, також Тетянин день — православне релігійне і народне свято, яке припадає на 25 січня, російський День студенцтва та день створення МДУ.
 Тетянин день — пісня російського композитора Юрія Саульського на слова російського поета Наума Олєва.
 Тетянин день — телесеріал.
 Тетянин день — радянський фільм 1967.